7,5 cm Kw.k. 40 () — немецкая танковая пушка периода Второй мировой войны. Выпускалась в двух вариантах, различающихся длиной ствола: более ранний имел ствол длиной 43 калибра (немецкое обозначение L/43), поздний — 48 калибров (L/48). Использовалась в качестве основного вооружения среднего танка Sd.Kfz. 161 Panzerkampfwagen IV модификаций F2, G, H и J, вариант 7,5 cm Stu.k.40 использовался в самоходно-артиллерийских установках класса штурмовых орудий StuG.III и StuG.IV и истребителей танков Jagdpanzer IV/48. Оснащались электрозапалом с полуавтоматическим клиновым затвором.

Стоимость пушки составляла 12 500 (L/43) и 13 500 (L/48) рейхсмарок.

Боеприпасы

Pzgr.Patr. 39 

Полное наименование: Panzergranate 39
 Тип снаряда: бронебойный тупоголовый с баллистическим наконечником
 Начальная скорость: 770 м/с для KwK40/l43 и StuK40/l43 | 792 м/с для KwK40/l48
 Масса снаряда: 6,80 кг
 Взрывчатое вещество: 18 г, гексоген/парафин
 Взрыватель: BdZ 5103 или BdZ 5103* донный
 Масса выстрела: 11,52 кг
 Длина гильзы: 495 мм
 Метательный заряд: 2,410 кг Digl. R.P. G1
 Капсюль: электрический, модель C/22 или C/22 St.

Pzgr.Patr. 40 
Полное наименование: Panzergranate 40
 Тип снаряда: бронебойный подкалиберный
 Начальная скорость: 990 м/с
 Масса снаряда: 4,10 кг
 Взрывчатое вещество: нет
 Взрыватель: нет
 Масса выстрела: 8,61 кг
 Длина гильзы: 495 мм
 Метательный заряд: 2,2 кг, Gu. R.P. 7,7
 Капсюль: электрический, модель C/22 или C/22 St.

Gr.Patr. 38 HL/B 
Полное наименование: Granate Hohlladung, тип B
 Тип снаряда: кумулятивный
 Начальная скорость: 475 м/с
 Масса снаряда: 4,60 кг
 Взрывчатое вещество: n/a
 Взрыватель: A.Z. 38 St
 Масса выстрела: 7,36 кг
 Длина гильзы: 495 мм
 Метательный заряд: 0,43 кг, Gu. Bl. P.-AO
 Капсюль: электрический, модель C/22 или C/22 St.

Gr.Patr. 38 HL/C 
Полное наименование: Granate Hohlladung, тип C
 Тип снаряда: кумулятивный
 Начальная скорость: 450 м/с
 Масса снаряда: 5,0 кг

7,5 cm Sprgr.Patr. 34 

 Тип снаряда: осколочно-фугасный
 Начальная скорость: 550 м/с (L/48)
 Масса снаряда: 5,75 кг
 Взрывчатое вещество: Fp. 60/40 (аммотол)
 Взрыватель: kl. A.Z. 23 (0,15) umg. nose fuze
 Масса выстрела: 8,71 кг
 Длина гильзы: 495 мм
 Метательный заряд: 0,755 кг, Gu. Bl. P.-AO
 Капсюль: электрический, модель C/22 или C/22 St.

7,5 cm KwK 40 L/43

7,5 cm KwK 40 L/48

Список танков и САУ, вооружённых 7,5 cm KwK 40

Ранний вариант L/43 
 Sd.Kfz. 161/1 Panzerkampfwagen IV Ausf. F/2
 Sd.Kfz. 161/1 Panzerkampfwagen IV Ausf. G
 Sd.Kfz. 142/1 Sturmgeschütz III (StuG III) Ausf. F

Поздний вариант L/48 
 Sd.Kfz. 161/2 Panzerkampfwagen IV Ausf. H
 Sd.Kfz. 161/2 Panzerkampfwagen IV Ausf. J
 Sd.Kfz. 142/1 Sturmgeschütz III (StuG III) Ausf. F/8
 Sd.Kfz. 142/1 Sturmgeschütz III (StuG III) Ausf. G
 Sd.Kfz. 167 Sturmgeschütz IV (StuG IV)
 Sd.Kfz. 162 JagdPanzer IV (JagdPz IV/48)

Примечания

Ссылки 
 

Танковые орудия Германии
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 75 мм